Madog ist der Name folgender Personen:
 Madog ap Gruffydd Maelor († 1236), Fürst des walisischen Fürstentums Powys
 Madog ap Gruffydd († 1277), Lord des walisischen Fürstentums Powys Fadog
 Madog ap Llywelyn (auch: Madoc ap Llywelyn; † nach 1294), Anführer der walisischen Rebellion von 1294 bis 1295
 Madog ap Maredudd († 1160), König des walisischen Fürstentums Powys
 Madog ap Rhiryd (* vor 1088; † um 1113), walisischer Prinz im 12. Jahrhundert
 Gruffydd Maelor I (Gruffydd ap Madog; † 1191), Fürst des walisischen Fürstentums Powys
 Gruffydd Maelor ap Madog (Gruffudd of Bromfield, Gruffydd Maelor II; † 1269), Fürst des nordwalisischen Fürstentums Powys Fadog

Siehe auch:
 Madoc (Begriffsklärung)
 Prince Madog
 Maddox (Vorname)